Йоран Аулин-Янссон (также известен как Йоран Янссон; , род. ) — норвежский шахматист и шахматный функционер, мастер ФИДЕ, международный организатор ФИДЕ (2015).

Серебряный призёр чемпионата Норвегии 1987 г. (разделил 1—2 места с Й. Тисдаллом и проиграл дополнительный матч).

Участник чемпионата мира среди шахматистов до 17 лет (1977 г.).

Участник юниорского чемпионата Европы 1981 / 82 гг.

Многократный участник Кубков европейских клубов. В 2013 г. показал лучший результат на своей доске.

В период с 2007 по 2015 гг. был президентом Норвежского шахматного союза. Занимает пост вице-президента ФИДЕ, является членом Совета ФИДЕ.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии Й. Аулина-Янссона в базе Chessgames
 Личная карточка Й. Аулина-Янссона на сайте 365Chess (на фамилию Янссон)
 Личная карточка Й. Аулина-Янссона на сайте 365Chess (на фамилию Аулин-Янссон)

 Шахматисты Норвегии
 Шахматисты XX века
 Шахматисты XXI века
 Мастера ФИДЕ по шахматам
 Шахматные функционеры